La Coppa di Francia 2008-2009 è la 33ª Coppa di Francia di pallacanestro maschile.

Squadre
Partecipano 54 squadre (16 iscritte alla LNB Pro A 2008-2009, 18 della Pro B, 17 della Nationale Masculine 1 e 3 della Nationale Masculine 2). Le migliori dieci squadre al termine della LNB Pro A 2007-2008 entrano in gioco direttamente ai sedicesimi di finale.

Partite

Primo turno

Tabellone

Voci correlate 
LNB Pro A 2008-2009
Match des champions 2008
Semaine des As 2009

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2008
Pallacanestro nel 2009
Coppa di Francia di pallacanestro maschile